Цветоеды (род насекомых)
 Цветоеды (род птиц)
 Цветочники